Скурч:

 Скурч — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Старогардский повят.
 Скурч — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Старогардский повят, Поморское воеводство.